Експрес-аналіз (хімія)
 Експрес-аналіз (економіка)